A 1936-os norvég labdarúgókupa a Norvég labdarúgókupa 35. szezonja volt. A címvédő a Fredrikstad csapata volt. A kupában minden olyan csapat részt vehetett, amely tagja a Norvég labdarúgó-szövetségnek, kivéve az észak-norvégiai klubokat. A tornát újra a Fredrikstad nyerte meg, a kupa történetében harmadjára.

Első kör 

{{OneLegResult|Veblungsnes||1–2|'Kristiansund}}

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

 Második kör 

|}A Torp csapata mérkőzés nélkül továbbjutott.''

Harmadik kör 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

Negyedik kör 

|}

Negyeddöntők 

|}

Elődöntők 

|}

Döntő

Jegyzetek 

Norvég labdarúgó-kupa
Norvég labdarúgókupa